Litoscalpellum är ett släkte av kräftdjur. Litoscalpellum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Litoscalpellum